Сюрі́-е-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Орлеана, 50 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 265,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюрі-е-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сюрі-е-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюрі-е-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюрі-е-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюрі-е-Буа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер